Brunnen (Beieren), Duitsland
 Brunnen (Schwyz), Zwitserland